Змагання зі спортивної гімнастики в абсолютній першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 відбулися 29 липня 2021 року в Гімнастичному центрі Аріаке. Змагалися 24 гімнастки з 15 країн.

Кваліфікація

Формат змагань 

Гімнастки, що посіли перші 24 місця в кваліфікаційному раунді (але щонайбільше 2 від НОК) виходять до фіналу абсолютної першості. Кожна фіналістка заново виконує всі вправи, а оцінки кваліфікаційного раунду не враховуються.

Розклад 

Змагання відбуваються впродовж двох окремих днів.

Вказано Японський стандартний час (UTC+9)

Результати

Кваліфікація

До фіналу потрапили гімнастки, що посіли перші 24 місця в кваліфікаційному раунді. Якщо серед них більш як дві гімнастки від одного НОК, то замість третьої і наступних виходять гімнастки інших НОК, що посіли наступні найкращі місця.

 Резервістки
Резервістки на змагання в абсолютній першості:
 
 
 

Гімнастки, які посіли досить високі місця для потрапляння до фіналу, але посіли третє й нижчі місця серед спортсменів своїх НОК:

Фінал

Примітки 

Абсолютна першість (жінки)
2020